Прудины  — топоним:

Белоруссия 
 Прудины — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Прудины — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Прудины — деревня в Смоленском районе Смоленской области. Входит в состав Дивасовского сельского поселения
 Прудины — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость
 Прудины — деревня в Невельском районе Псковской области, Усть-Долысская волость